Аэропорт Шактулик (),  — государственный гражданский аэропорт, расположенный в 1,8 километрах к северо-западу от центрального делового района города Шактулик (Аляска), США.



Операционная деятельность 
Аэропорт Шактулик занимает площадь в 63 гектар, расположен на высоте 7 метров над уровнем моря и эксплуатирует одну взлётно-посадочную полосу:
 14/32 размерами 1220 x 23 метров с гравийным покрытием.

Авиакомпании и пункты назначения

Примечания

Ссылки 
 FAA Alaska airport diagram (GIF)

Аэропорты Аляски